Presón Las Liebres är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Aldama och delstaten Chihuahua, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Presón Las Liebres ligger  meter över havet.

Terrängen runt Presón Las Liebres är platt västerut, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Presón Las Liebres. Runt Presón Las Liebres är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Omgivningarna runt Presón Las Liebres är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Chihuahua (delstat)